Amerikai Egyesült Államok
 Acorn (Arkansas)
 Acorn (Virginia)
egyéb
Acorn computers, megszűnt számítástechnikai cég
ARM architektúra, korábbi neve Acorn RISC Machine